1996 QN1 är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes 18 augusti 1996 av den amerikanske astronomen George R. Viscome vid Rand-observatoriet.

Asteroiden har en diameter på ungefär 8 kilometer och den tillhör asteroidgruppen Eos.

Referenser 

Huvudbältesasteroider
Eos-asteroider
Ej namngivna småplaneter
Astronomiska upptäckter av George R. Viscome
Astronomiska upptäckter 1996